Gilbertsville (Kentucky), plaats in Kentucky
Gilbertsville (New York), plaats in New York
Gilbertsville (Pennsylvania), plaats in Pennsylvania